Związek Słowiański – partia założona   3 sierpnia 2006, wywodząca się ze stowarzyszenia o tej samej nazwie, założonego 6 lipca 2004
 Związek Słowiański – organizacja młodzieżowa założona w 1943 roku przez M. Kiersnowskiego
 Związek Słowiańskich Baptystów w Polsce powstały 29 września 1921
 Związek Słowiańskich Zborów Ewangelicznych